Restaurant eller Restauranten kan syfta på:

 Restaurant – ålderdomlig stavning av restaurang
 Restaurant W6 – en tidigare restaurang på Norrmalm i Stockholm
 Restaurant (film, 1998) – en amerikansk film från 1998 i regi av Eric Bross
 Restauranten, Djursholm en tidigare restaurang och samlingslokal i Djursholm
 Restauranten (film) – en svensk TV-film från 1978 i regi av Kjell Sundvall
 Restauranten – en hållplats på Djursholmsbanan, se Djursholms torg